Чос-Малаль () — аргентинське місто.
 Кфар-Малаль () — сільськогосподарський мошав у долині Шарон, що у центральному Ізраїлі.